Piotrcovia Piotrków Trybunalski – klub piłki ręcznej kobiet, mistrz Polski w sezonie 1992/1993.
 Piotrcovia Piotrków Trybunalski – klub piłki nożnej mężczyzn, w sezonach 1998/1999 i 2002/2003 występujący w II lidze.
 Piotrcovia Piotrków Trybunalski – klub koszykówki mężczyzn, przez wiele sezonów uczestniczący w rozgrywkach I ligi.